Bartolomei peut faire référence à :
 Agostino Di Bartolomei (1955-1994), joueur de football italien.
 Alexeï Ivanovitch Bartolomei (1784-1839), commandant en chef de l'Armée impériale de Russie.
 Marisa Bartolomei, biologiste cellulaire américaine.